Skripta (nastava)
Skripta (računarstvo)
Skripta (glasilo) - Glasilo plenuma Filozofskog fakulteta u Zagrebu